Mit NPD-Verbotsverfahren werden folgende Verfahren bezeichnet:

 NPD-Verbotsverfahren (2001–2003)
 NPD-Verbotsverfahren (2013–2017)